Bielsa bezeichnet:

 einen Ort und eine Gemeinde in der Provinz Huesca in Spanien, siehe Bielsa (Huesca)

Bielsa ist der Familienname folgender Personen:

 Marcelo Bielsa (* 1955), argentinischer Fußballspieler und -trainer
 María Eugenia Bielsa (* 1958), argentinische Politikerin
 Rafael Bielsa (* 1953), argentinischer Politiker
 Rosa Bielsa (* 1966), spanische Tennisspielerin